Did It Again peut désigner :

Chansons 
 Did It Again, une chanson de Kylie Minogue, 1997
 Did It Again, une chanson de Shakira, 2009